Porterville peut faire référence à :
 Porterville (Californie)
 Porterville (Mississippi)
 Porterville (Texas)
 Porterville (Utah)